Jolles (geslacht)
 Jolle Albertus Jolles - politicus
 Maurits Aernoud Diederik Jolles - burgemeester